Christo Stojanow (1842–1895) – bułgarski polityk, minister
 Christo Stojanow (1892–1970) – bułgarski polityk, minister
 Christo Stojanow (ur. 1953) – bułgarski siatkarz, medalista olimpijski